ML
 1050 em numeração romana
 megalitro, um milhão de litros
 Mercado Livre, site de comércio eletrônico
 ML (linguagem de programação), uma linguagem de programação para inteligência artificial
 Mercedes-Benz Classe ML, um dos modelos da marca de automóveis Mercedes
 Metralhadora-ligeira
 ml
 mililitro, 10-3 litros
 em correio electrónico, uma mailing list
 Língua malaiala, falada na Índia (código ISO 639)

Desambiguações de siglas